Raffaele De Martino (Nocera Inferiore, 1986. április 8. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Az olasz U20-as válogatott tagjaként részt vett a 2005-ös ifjúsági labdarúgó-világbajnokságon.

Források 
Raffaele De Martino adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1986-ban született személyek
Salerno megyeiek
Olasz labdarúgók
Az AS Roma labdarúgói
A Bellinzona labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
Az AS Avellino 1912 labdarúgói
Az FC Crotone labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek